Николай Опочинин:
 Опочинин, Николай Николаевич (1853—1916) — член Государственной думы Российской империи II, III, IV созывов от Смоленской губернии, октябрист.
 Опочинин, Николай Петрович (ум. 1886) — русский контр-адмирал.